Just a Little: singolo dei The Beau Brummels del 1965
Just a Little: singolo dei Liberty X del 2002
Just a Little: singolo di Diana Winter del 2007